Ein Dorffest ist ein Volksfest, das üblicherweise ein Wochenende dauert und in einem Dorf stattfindet.

Veranstalter 

Ein Dorffest wird üblicherweise von einer örtlich ansässigen Organisation federführend veranstaltet, zum Beispiel von einem Gewerbeverein oder einer Touristinformation.
Weitere Beteiligte sind lokale Vereine wie Sportvereine, die Feuerwehr und die Kirche.

Typische Aktionen

Festzug 
Ein Dorffest kann mit einem Festzug der ortsansässigen Vereine beginnen.

Präsentation von Vereinen und politischen Parteien 
Während des Dorffestes können sich die ortsansässigen Vereine an Ständen präsentieren, um neue Mitglieder zu werben.

Musik 
Beispiele: Posaunenchor, Bands aus der Umgebung.

Gastronomie 
Auf einem Dorffest werden Bier, Wein und alkoholfreie Getränke angeboten.
Typische Speisen sind Bratwurst und Kuchen.
Der Verzehr kann im Stehen stattfinden oder an Biertischen, die je nach Wetter in einem Festzelt stehen.

Kinderaktivitäten 
Für Kinder bietet ein Dorffest häufig spezielle Aktionen, zum Beispiel eine Hüpfburg, einen Schminkstand oder weitere Spiele.

Flohmarkt 
Einige Dorffeste organisieren einen Flohmarkt.

Siehe auch 
 Stadtfest
 Kirmes
 Jahrmarkt

Volksfest
Ländlicher Raum